Choky Ice (Miskolc, 24 de abril de 1972) é o nome artístico de um ator pornográfico húngaro.

Ligações externas 
 

Atores pornográficos da Hungria
Naturais de Miskolc